El Paraiso o El Paraíso può riferirsi a diverse località:

El Paraiso – comune di El Salvador nel Dipartimento di Chalatenango
Dipartimento di El Paraíso – dipartimento dell'Honduras
El Paraíso – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Copán
El Paraíso – comune dell'Honduras nel dipartimento omonimo
El Paraíso – sito archeologico nel Perù